Philippe d'Orléans est un nom de personne porté par plusieurs princes des maisons capétiennes d’Orléans, notamment :

 Première maison d’Orléans :
 Philippe d’Orléans (1336-1375), duc d’Orléans, fils de Philippe  de France ;

 Deuxième maison d’Orléans : 
 Philippe d’Orléans (1396-1420), comte de Vertus, fils de Louis d’Orléans et neveu de Charles  de France ;
 Philippe d’Orléans-Longueville (1678-1715), descendant de Jean de Dunois (famille d’Orléans-Longueville), fils bâtard de Louis d’Orléans ; 

 Quatrième maison d’Orléans : 
 Philippe d’Orléans (1640-1701), « Monsieur », duc d’Orléans, fils de Louis XIII de France frère de Louis XIV ;
 Philippe-Charles d’Orléans (1664-1666), duc de Valois, fils du précédent, mort en bas âge ;
 Philippe d’Orléans (1674-1723), duc d’Orléans, régent de France, frère du précédent ;
 Philippe d’Orléans (1747-1793), appelé « Philippe Égalité » pendant la Révolution, duc d’Orléans, fils de Louis-Philippe d’Orléans ;
 Philippe d’Orléans (1838-1894), comte de Paris, petit-fils de Louis-Philippe Ier, prétendant au trône de France ;
 Philippe d’Orléans (1862-1864), infant d’Espagne, fils d’Antoine d’Orléans ;
 Philippe d’Orléans (1869-1926), « duc d’Orléans », fils de Philippe d’Orléans, comte de Paris ;
 Philippe d’Orléans (1998), fils de Charles-Louis d’Orléans, « duc de Chartres ».